Ormskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ormskäret, ett naturskyddsområde på västra Replot, Österbotten, 
 Ormskäret, Närpes, Österbotten,

Se även
Ormskär
Stora Ormskäret
Lilla Ormskäret

Robotskapade Finlandförgreningar